La princesa Benedicta de Dinamarca () (29 de abril de 1944, Copenhague, Dinamarca) es la segunda hija del rey Federico IX de Dinamarca y la reina consorte Ingrid (princesa de Suecia). Es hermana menor de la reina Margarita II de Dinamarca y mayor de la reina Ana María de Grecia.

Biografía 

La princesa Benedicta nació el 29 de abril de 1944 en el Palacio de Federico VIII, en el complejo del Palacio de Amalienborg (Copenhague) como segunda hija del por aquel entonces príncipe heredero Federico de Dinamarca y la princesa Ingrid. Su padre era el hijo mayor del rey Christian X y la reina Alejandrina de Dinamarca, y su madre era la única hija del príncipe heredero Gustavo Adolfo (más tarde el rey Gustavo VI Adolfo) y su primera esposa, la princesa heredera Margarita de Suecia. Sus hermanas son la reina Margarita II de Dinamarca (1940) y la reina Ana María de Grecia (1946).

Fue bautizada el 24 de mayo de 1944 en la Iglesia de Holmen en Copenhague. Sus padrinos fueron: el rey Cristian X de Dinamarca y la reina Alejandrina (sus abuelo paternos), el rey Gustavo V de Suecia (bisabuelo materno), el príncipe Sigvard Bernadotte (su tío materno), la princesa Carolina Matilde de Dinamarca (tía paterna por matrimonio), la princesa Ingebord de Dinamarca, princesa Margarita de Suecia, Alexandre Ramsay y la reina consorte Isabel de Reino Unido.

Bendicta y sus hermanas crecieron en los apartamentos de Federico VIII en Amalienborg y en el Palacio de Fredensborg. Pasaba las vacaciones de verano con su familia en el Palacio de Grasten, al sur de Jutlandia. El 20 de abril de 1947, su abuelo, el rey Cristian X murió y su padre se convirtió en rey de Dinamarca como Federico IX.

Acudió a una escuela privada de Copenhague y posteriormente a internados en Inglaterra y en Suiza. En 1965 acudió a clases en una escuela privada de moda y diseño en Copenhague. Es madrina de la princesa Magdalena de Suecia, acude regularmente a los eventos de la familia real danesa y representa a su hermana, la reina, en sus funciones oficiales. Su marido falleció el 13 de marzo de 2017.

Matrimonio y descendencia 
Contrajo matrimonio el 3 de febrero de 1968 con Ricardo Casimiro, VI príncipe de Sayn-Wittgenstein-Berleburg (1934-2017), entonces príncipe heredero, su boda tuvo lugar en la iglesia del Palacio de Fredensborg, el matrimonio tuvo tres hijos.

 Gustavo, VII príncipe de Sayn-Wittgenstein-Berleburg (n. el 12 de enero de 1969), casado con Carina Axelsson el 4 de junio de 2022.
 Princesa Alejandra de Sayn-Wittgenstein-Berleburg (n. el 20 de noviembre de 1970), casada el 6 de junio de 1998 con el conde Jefferson Federico de Pfeil y Klein-Ellguth. Tienen dos hijos:

 Conde Federico Ricardo Óscar Jefferson de Pfeil y Klein-Ellguth (n. en 1999).

 Condesa Ingrid Alejandra Irma Astrid Benedicta de Pfeil y Klein-Ellguth (n. en 2003). 

Divorciados en mayo de 2017. El 18 de mayo de 2019 se casó nuevamente con el conde Miguel de Ahlefeldt-Laurvig-Bille.
 Natalia de Sayn-Wittgenstein-Berleburg (n. el 2 de mayo de 1975), casada con Alejandro Johannsmann. Tienen dos hijos:

 Constantino Gustavo Enrique Ricardo Johannsmann (n. en 2010).

 Luisa Margarita Benedicta Hanna Johannsmann (n. en 2015).

El 15 de agosto de 2022, el tribunal danés confirmó que Natalia y Johannsmann se habían divorciado.

Distinciones honoríficas

Condecoraciones danesas 
  Dama de la Orden del Elefante (20/04/1947).
  Miembro de la Real Orden Familiar del Rey Federico IX.
  Miembro de la Real Orden Familiar de la Reina Margarita II.
  Medalla Conmemorativa de las Bodas de Plata de la Reina Margarita II y el Príncipe Enrique (10/06/1992).
  Dama Gran Comandante de la Orden de Dannebrog (27/01/1993).
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Plata de la Reina Margarita II (14/01/1997).
  Medalla Conmemorativa del 70 Aniversario del Príncipe consorte Enrique (11/06/2009).
  Medalla Conmemorativa del 70 Aniversario de la Reina Margarita II (16/04/2010).
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Rubí de la Reina Margarita II (14/01/2012).
  Medalla Conmemorativa del 75 Aniversario de la Reina Margarita II (16/04/2015).
  Medalla Conmemorativa de las Bodas de Oro de la Reina Margarita II y el Príncipe Enrique (10/06/2017).
  Medalla Conmemorativa del Príncipe Enrique (11/06/2018).
  Medalla Conmemorativa del 80° Aniversario de la reina Margarita II (16/04/2020).
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Oro de la Reina Margarita II (14/01/2022).

Condecoraciones extranjeras 
  Dama gran cruz de la Orden de las Santas Olga y Sofía. (Reino de Grecia, 17/09/1964).
  Insignia conmemorativa del Centenario de la Casa Real de Grecia (30/03/1963).
  Dama gran cruz de la Orden al Mérito de la República Italiana (República Italiana, 20/04/1964).
  Dama gran cruz de la Orden de San Olaf (Reino de Noruega, 1974).
  Dama gran cruz de la Real Orden de Isabel la Católica (Reino de España, 15/03/1980).
  Comandante gran cruz de la Orden de la Estrella Polar (Reino de Suecia).
  Comandante gran cruz de la Orden de la Rosa Blanca de Finlandia (República de Finlandia).
  Dama gran cruz de la Real Orden de Francisco I (Casa de Borbón-Dos Sicilias).
  Cruz de honor de la Medalla Pro Ecclesia et Pontifice [Por la Iglesia y por el Papa] (Ciudad del Vaticano).
  Dama gran cruz de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania (República Federal de Alemania).
  Dama gran cruz de la Orden de Adolfo de Nassau (Gran Ducado de Luxemburgo).
  Dama gran cruz de la Orden de la Corona (Reino de Bélgica).
  Dama gran cruz de la Orden de la Corona (Reino de los Países Bajos).
  Dama gran cruz de la Orden del Libertador San Martín (República Argentina).
  Gran oficial de la Orden de la República (República Tunecina).
  Medalla Conmemorativa del 70° Aniversario del Rey Carlos XVI Gustavo (Reino de Suecia, 30/04/2016).

Ancestros

Véase también 
 Familia real danesa
 Reino de Dinamarca

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Nacidos en Copenhague
Princesas de Dinamarca del siglo XX (casa de Glücksburg)
Familia Real Danesa
Casa de Sayn-Wittgenstein
Damas de la Orden del Elefante
Damas grandes cruces de la Orden de San Olaf
Dinamarca, Benedicta de
Damas grandes cruces de la Orden de Isabel la Católica
Grandes comandantes de la Orden de Dannebrog
Princesas de Alemania
Luteranos de Dinamarca
Lobo de Bronce
Galardonados con la Orden de la Corona (Países Bajos)
Damas grandes cruces de la Orden de las Santas Olga y Sofía
Decorados con la Insignia conmemorativa del Centenario de la Casa Real de Grecia